Појам Алфонсо IV може да се односи на:
 Алфонсо IV од Арагона
 Алфонсо IV од Барселоне
 Афонсо IV од Португала
 Алфонсо IV, војвода од Модене